Xeranobium är ett släkte av skalbaggar. Xeranobium ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Xeranobium